Istomina ist der Familienname folgender Personen:

 Awdotja Iljinitschna Istomina (1799–1848), russische Balletttänzerin
 Marija Alexejewna Istomina (* 1997), russische Skilangläuferin
 Natalija Istomina (* 1973),  litauische Professorin und Politikerin